Liběšice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Liběšice, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem
Liběšice, comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem